le district de Yongkang à Tainan, à Taïwan ;
 la ville de Yongkang, en Chine.